Esta é uma lista de montanhas ordenadas pela sua proeminência topográfica. Todas são considerados Ultras, ou seja, picos ultraproeminentes.

Nota: os pontos de sela artificiais, tais como o Canal do Panamá e o Canal do Suez, não foram considerados. As proeminências e picos-pai dos montes Denali e Kilimanjaro permanecem como eram antes da construção desses canais.

As 125 montanhas mais proeminentes 

Dos 125 picos listados, a República Popular da China tem 14, e a Indonésia e os Estados Unidos da América têm 11 cada.

Outras montanhas 
Incluem-se nesta lista outras montanhas famosas, que não atingem tão grandes valores de proeminência. Só acima dos 1500m de proeminência é que os picos são considerados ultraproeminentes.

Ver também
 Proeminência topográfica
 Lista das montanhas mais altas
 Lista de pontos mais altos por país
 Lista de países por ponto mais alto

Páginas externas
Mapa do top 50 por Ken Jones

Referências
Montanhas com mais de 4000 m de proeminência do site peakbagger.com